Лас Трес Ескинас има више значења:

 Лас Трес Ескинас (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Трес Ескинас (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику